Lúcio Júnio Silano (cônsul em 28), cônsul sufecto romano em 28.
 Lúcio Júnio Silano (pretor em 48), pretor em 48.
 Lúcio Júnio Silano (morto em 65), político romano morto em 65.

Desambiguações de antropônimos